Мусієнко — українське прізвище, утворене від імені Мусій

 Мусієнко Анатолій Костянтинович — заслужений працівник культури України.
 Мусієнко Василь Трохимович ( 1954) — український скульптор.
 Мусієнко Віктор Леонідович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Мусієнко Владислав Володимирович (* 1971) — український репортажний та документальний фотограф.
 Мусієнко Володимир Григорович — полковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Мусієнко Геннадій Андрійович (1916—1989) — радянський партійний діяч, Герой Соціалістичної Праці.
 Мусієнко Денис Володимирович (* 1979) — український державний службовець, політик, соціолог.
 Мусієнко Дмитро Михайлович (1921—1989) — український сценарист, кінокритик.
 Мусієнко Євген Володимирович — капітан медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мусієнко Єфросинія Артемівна (?-?) — новатор сільськогосподарського виробництва, бригадир тракторної бригади. Депутат Верховної Ради УРСР 4—5-го скликань.
 Мусієнко Іван Васильович (1919 — ?) — голова Чернівецького облвиконкому. Депутат Верховної Ради УРСР 7—8-го скликань.
 Мусієнко Іван Данилович (1919—1990) — голова колгоспу. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР 7—10-го скликань.
 Мусієнко Іван Іванович — вчений, спеціаліст з військової справи.
 Мусієнко Іван Михайлович ( 1943) — народний депутат України 1-го та 3го скликань, член Соціалістичної партії України.
 Мусієнко Іван Олександрович (1915—1989) — генерал-майор авіації, Герой Радянського Союзу.
 Мусієнко Ігор Вікторович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мусієнко Ігор Володимирович ( 1993) — український легкоатлет, чемпіон України.
 Мусієнко Ірина Володимирівна - український історик, дослідниця проблем новітньої історії України.
 Мусієнко Наталя Борисівна ( 1959) — український мистецтвознавець.
 Мусієнко Олег Петрович (1976—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мусієнко Оксана Станіславівна ( 1938) — український кінознавець.
 Мусієнко Оксентій Оксентійович (1914—1941) — український поет, учасник Другої світової війни.
 Мусієнко Олекса Григорович — український письменник.
 Мусієнко Олександр Олександрович — український футболіст.
 Мусієнко Олена (* 1990) — українська модель, акторка, телеведуча.
 Мусієнко Павло Андрійович ( 1987) — білоруський хокеїст, нападник.
 Мусієнко Пантелеймон Никифорович (1905—1980) — — український радянський майстер кераміки, мистецтвознавець, кандидат мистецтвознавства; член Спілки художників України.
 Мусієнко Петро Кирилович (1923—2008) — депутат Верховної Ради УРСР; голова Комісії в справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років при Президії Верховної Ради України.
 Мусієнко Ростислав Андрійович — український журналіст та письменник.
 Мусієнко Семен («Неживий») — запорожець, один із лідерів Коліївщини.
 Мусієнко Микола Васильович (нар. 1959) — радянський спортсмен, дворазовий чемпіон Європи.
 Мусієнко Микола Миколайович — український вчений-еколог.
 Мусієнко Сергій Миколайович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Мусієнкове

Примітки 

Українські прізвища